Chan Hao-ching e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.
In finale Cara Black e Sania Mirza hanno sconfitto Eva Hrdinová e Valerija Solov'ëva per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Cara Black /  Sania Mirza (campionesse)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinali)
 Janette Husárová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Portugal Open 2014
WTA Tour 2014